Rasmus Andersen kan henvise til flere danskere:

 Rasmus Andersen (præst) (1848-1930) – sognepræst
 Rasmus Andersen (restauratør) (1848-1932) – restauratør
 Rasmus Andersen (sagfører) (1849-1926)– sagfører
 Rasmus Andersen (bankdirektør) (1854-1928) – bankdirektør
 Rasmus Andersen (gårdejer) (1854-1930) – gårdejer
 Rasmus Andersen (billedhugger) (1861-1930) – billedhugger

Se også:
 Vilhelm Andersen (1864-1953) – forfatter og litterat (fulde navn: Vilhelm Rasmus Andreas Andersen)